Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr. - Secolul I

Decenii: Anii 80 î.Hr. Anii 70 î.Hr. Anii 60 î.Hr. Anii 50 î.Hr. Anii 40 î.Hr. - Anii 30 î.Hr. - Anii 20 î.Hr. Anii 10 î.Hr. Anii 0 î.Hr. Anii 0 Anii 10 Anii 20

Ani: 38 î.Hr. 37 î.Hr. 36 î.Hr. 35 î.Hr. 34 î.Hr. - 33 î.Hr. - 32 î.Hr. 31 î.Hr. 30 î.Hr. 29 î.Hr. 28 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

33 î.Hr.